Васи́лий Фёдорович Лапши́н:
 Лапшин, Василий Фёдорович (1844—1919) — русский предприниматель, купец первой гильдии, меценат, гласный царицынской городской думы, глава Царицына.
 Лапшин, Василий Фёдорович (1904—1945) — Герой Советского Союза.